Дивізіон 2: 1933–34 — сезон у Дивізіоні 2, що був на той час другою за рівнем клубною лігою у шведському футболі після Аллсвенскан.

У чемпіонаті взяли участь 40 клубів, розділені на чотири групи. Турнір проходив у два кола.

Переможцями змагань у групах стали клуби ІК «Браге» (Бурленге), ІК «Слейпнер» (Норрчепінг), Ландскруна БоІС і «Фессберг» ІФ (Мельндаль).

Право підвищитися в класі та виступати наступного сезону в Аллсвенскан здобули в кваліфікаційному турнірі ІК «Слейпнер» (Норрчепінг) і Ландскруна БоІС.

Турнірні таблиці

Північна група 1933–34 
Команди зі значної частини Північної Швеції не мали права грати в системі національної ліги до сезону 1953—54, а замість цього проводили свій чемпіонат і визначали найкращу команду Норрланду.

|- style="background: #d2e6ff"
|1||style="text-align: left;"|ІК «Браге» (Бурленге)
|18||14||2||2||77||28||+49||30
|-
|2||style="text-align: left;"|Еребру СК
|18||9||5||4||41||23||+18||23
|-
|3||style="text-align: left;"|Сурагаммарс ІФ
|18||10||3||5||34||22||+12||23
|-
|4||style="text-align: left;"|ІФК Кумла
|18||8||3||7||35||37||-2||19
|-
|5||style="text-align: left;"|ІФК Гренгесберг
|18||8||2||8||44||36||+8||18
|-
|6||style="text-align: left;"|Юсне АІК
|18||8||2||8||31||37||-6||18
|-
|7||style="text-align: left;"|Галльстагаммарс СК
|18||7||3||8||21||29||-8||17
|-
|8||style="text-align: left;"|ІФК Вестерос
|18||7||1||10||23||32||-9||15
|- style="background: #deb0b0"
|9||style="text-align: left;"|ІФК Еребру
|18||6||2||10||34||44||-10||14
|- style="background: #deb0b0"
|10||style="text-align: left;"|«Брюнес» ІФ (Євле)
|18||1||1||16||15||67||-52||3
|}

Східна група 1933–34 

|- style="background: #d2e6ff"
|1||style="text-align: left;"|ІК «Слейпнер» (Норрчепінг)
|18||16||0||2||74||24||+50||32
|-
|2||style="text-align: left;"|«Юргорден» ІФ (Стокгольм)
|18||12||3||3||42||23||+19||27
|-
|3||style="text-align: left;"|«Гаммарбю» ІФ (Стокгольм)
|18||11||1||6||49||32||+17||23
|-
|4||style="text-align: left;"|ІФК Норрчепінг
|18||8||2||8||55||40||+15||18
|-
|5||style="text-align: left;"|Сундбібергс ІК
|18||6||6||6||25||30||-5||18
|-
|6||style="text-align: left;"|М'єльбю АІФ
|18||7||4||7||34||48||-14||18
|-
|7||style="text-align: left;"|БК «Дербі» (Лінчепінг)
|18||6||2||10||26||48||-22||14
|-
|8||style="text-align: left;"|Отвідабергс ФФ
|18||4||3||11||32||49||-17||11
|- style="background: #deb0b0"
|9||style="text-align: left;"|Мутала АІФ
|18||4||2||12||29||57||-28||10
|- style="background: #deb0b0"
|10||style="text-align: left;"| «Реймерсгольмс» ІК (Стокгольм)
|18||3||3||12||33||48||-15||9
|}

Західна група 1933–34 

|- style="background: #d2e6ff"
|1||style="text-align: left;"|«Фессберг» ІФ (Мельндаль)
|18||10||4||4||40||22||+18||24
|-
|2||style="text-align: left;"|ІФК Уддевалла
|18||10||4||4||44||27||+17||24
|-
|3||style="text-align: left;"| «Горда» БК (Гетеборг)
|18||10||4||4||47||31||+16||24
|-
|4||style="text-align: left;"|Карлскуга ІФ
|18||7||4||7||37||35||+2||18
|-
|5||style="text-align: left;"|Юнсередс ІФ
|18||8||2||8||42||42||0||18
|-
|6||style="text-align: left;"|Біллінгфорс ІК
|18||6||4||8||35||38||-3||16
|-
|7||style="text-align: left;"|Слоттсбрунс ІФ
|18||6||4||8||31||37||-6||16
|-
|8||style="text-align: left;"|Гускварна ІФ
|18||6||2||10||28||35||-7||14
|- style="background: #deb0b0"
|9||style="text-align: left;"|Сурте ІС
|18||6||2||10||35||45||-10||14
|- style="background: #deb0b0"
|10||style="text-align: left;"| «Крокслеттс» ФФ (Гетеборг)
|18||6||0||12||31||58||-27||12
|}

Південна група 1933–34 

|- style="background: #d2e6ff"
|1||style="text-align: left;"|Ландскруна БоІС
||18||15||0||3||65||30||+35||30
|-
|2||style="text-align: left;"|ІФК Гельсінгборг
||18||13||1||4||47||22||+25||27
|-
|3||style="text-align: left;"|ІФК Мальме
||18||12||1||5||59||38||+21||25
|-
|4||style="text-align: left;"|Лундс БК
||18||10||0||8||46||56||-10||20
|-
|5||style="text-align: left;"|Мальме БІ
||18||8||3||7||46||31||+15||19
|-
|6||style="text-align: left;"| «Статтена» ІФ (Гельсінгборг)
||18||8||0||10||37||43||-6||16
|- style="background:  
|7||style="text-align: left;"|Кальмар ФФ
||18||6||3||9||31||31||0||15
|-
|8||style="text-align: left;"|Геганес БК
||18||6||2||10||40||46||-6||14
|- style="background: #deb0b0"
|9||style="text-align: left;"| БК «Дротт» (Гельсінгборг)
||18||3||2||13||26||60||-34||8
|- style="background: #deb0b0"
|10||style="text-align: left;"|Лессебу ГоІФ
||18||2||2||14||26||66||-40||6
|}

Плей-оф на підвищення в Аллсвенскан 
 ІК «Браге» (Бурленге) - ІК «Слейпнер» (Норрчепінг) 3-3, 2-3
 Ландскруна БоІС - «Фессберг» ІФ (Мельндаль)  3-1, 2-0

ІК «Слейпнер» (Норрчепінг) та Ландскруна БоІС підвищилися в Аллсвенскан.

Кваліфікація

Примітки

Посилання 
 Офіційний сайт 

Чемпіонат Швеції з футболу
Швеція
Швеція
1933 у Швеції
1934 у Швеції